Wilcox County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Wilcox County (Alabama)
 Wilcox County (Georgia)